Osoby o nazwisku Keating:
 Dominic Keating – brytyjski aktor teatralny
 Geoffrey Keating – irlandzki duchowny katolicki, historyk i poeta
 H.R.F. Keating (Henry Reymond Fitzwalter Keating) – angielski pisarz
 John Keating – australijski polityk i prawnik
 Paul Keating – australijski polityk
 Ronan Keating – irlandzki wokalista popowy

Gminy w USA:
 Keating (ang. Keating Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie McKean
 Keating (ang. Keating Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Potter